Le  Grand Prix moto de Malaisie 2013 est la quinzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2013. 

La compétition s'est déroulée du 11 au 13 octobre 2013 sur le circuit international de Sepang.

C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP 

 Les pilotes Colin Edwards, Hector Barbera et Michael Laverty ont tous les trois été pénalisés par un ride-through (passage par les stands) pour départ anticipé.

Résultat des Moto2 

 À la suite d'un drapeau rouge dû à un incident impliquant plusieurs pilotes lors du , la course des Moto2 est repartie pour 12 tours.

Résultat des Moto3 

Grand Prix moto de Malaisie
Vitesse moto en 2013
Sport en Malaisie en 2013
Sport en octobre 2013